Il campionato sudamericano di pallavolo maschile Under-21 2016 si è svolto dal 19 al 23 ottobre 2016 a San Carlos de Bariloche, in Argentina: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali Under-21 sudamericane e la vittoria finale è andata per la quarta volta all'Argentina.

Impianti

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Numero di partite vinte;
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione
Argentina(Quarto titolo)

Secondo posto
Brasile

Terzo posto
Colombia

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
 2016